Grotte de l'éléphant département de la Haute-Garonne France;
 Grotte de l’Éléphant ou Goa Gajah en Indonésie île de Bali.